Hotel Stadt Rom (Dresden) - voormalig hotel in Dresden, Duitsland
 Hotel Stadt Rom (Leipzig) - tweetal voormalige hotels in Leipzig, Duitsland